Ма́ликов (Ма́ликова) — является фамилией с двойственной этимологией: как русская, так и нередко встречается у тюрков.

Известные носители 
 Маликов, Абдулла Абдулхакович (1907—1981) — Герой Социалистического Труда.
 Маликов, Александр Капитонович (1839—1904) — русский общественный деятель, идеолог «богочеловеков»
 Маликов, Александр Николаевич (1948—2017) — российский государственный деятель, ректор Саратовского торгово-экономического института (2005—2014).
 Маликов, Валерий Васильевич (1942—2016) — украинский политический и государственный деятель.
 Маликов, Василий Моисеевич (1865—1945) — мастер чугунолитейщик. Герой Труда (1935).
 Маликов, Виталий Владимирович (род. 1962) — генерал-полковник, руководитель Антитеррористического центра при СБУ.
 
 Маликов, Дмитрий Юрьевич (род. 1970) — российский композитор, пианист, певец и актёр, продюсер, телеведущий.
 Маликов, Игорь Иванович (род. 1956) — советский и российский военный деятель, лётчик-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Маликов, Илья Антонович (1921—1990) — Герой Советского Союза.
 Маликов, Исмаилжан Махамаджанович (род. 1973) — советский и киргизский футболист.
 Маликов, Камал Магомедрашидович (род. 1987) — российский борец вольного стиля.
 Маликов, Кубанычбек Иманалиевич (1911—1978) — киргизский поэт и драматург.
 Маликов, Магомед Шарабудинович (род. 1983) — российский боец смешанного стиля.
 Маликов, Махмадходжа (1907—?) — Герой Социалистического Труда.
 Маликов, Махмуд Хакимович (род. 1939) — советский и российский историк.
 
 Маликов (Габитов), Рафкат Давлетович (известен как Михаил Давыдович Львов; 1917—1988) — советский поэт и переводчик.
 
 
 Маликов, Станислав Игоревич (род. 1960) — советский футболист, российский тренер.
 Маликов, Степан Фёдорович (1909—1983) — партийный и хозяйственный деятель УССР.
 Маликов, Фёдор Васильевич — депутат Верховного Совета СССР. 
 Маликов, Эдуард Степанович (1937—2016) — советский, российский художник кино.
 Маликов, Юрий Фёдорович (род. 1943) — создатель и руководитель ВИА «Самоцветы».



См. также

Примечания